ВТБ Гран-при Росси́и 2017 года (официально 2017 Formula 1 VTB Russian Grand Prix) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2017 года (и 4-й Гран-при России в истории «Формулы-1»), которая состоялась 30 апреля 2017 на трассе «Сочи Автодром», Россия. Победу в гонке одержал Валттери Боттас. Для него она стала первой в карьере.

Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов в пятницу состоялась на пыльной трассе, так как гонок на автодроме в этом сезоне ещё не проводилось. Лучшее время в сессии показал пилот Ferrari Кими Райкконен. В составе Renault вместо Нико Хюлькенберга в ходе сессии должен был работать Сергей Сироткин, но из-за проблем с силовой установкой он проехал всего два круга.
В ходе второй части свободных заездов команды в основном работали с шинами. Сессия прошла без серьёзных происшествий. Лучшее время вновь показала Ferrari — на этот раз Себастьяна Феттеля.
Утренняя сессия в субботу также прошла в штатном режиме. Команды работали над режимами использования резины. Лучшее время вновь показал Себастьян Феттель, установивший новый абсолютный рекорд трассы.

Квалификация 
По итогам квалификации лучшим стал Себастьян Феттель, завоевавший 47 поул в карьере. Впервые с Гран-при Франции 2008 года первый ряд стартового поля занимают две Ferrari.

Погода: Ясно. Сухо. Воздух +21…23 °C, трасса +40…39 °C

|}

 Примечания
 1.  Карлос Сайнс наказан потерей 3 мест на стартовой решётке за инцидент с Лэнсом Строллом на Гран-при Бахрейна.
 2.  Стоффель Вандорн наказан потерей 15 мест на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Первая победа — Валттери Боттас (предыдущая первая победа — Макс Ферстаппен, Гран-при Испании 2016 года; следующая первая победа — Шарль Леклер, Гран-при Бельгии 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальная информация на сайте www.formula1.com

Гран-при России